Лев Жда́нов:
 Жданов, Лев Львович (1908—1992) — советский художник-мультипликатор.
 Жданов, Лев Львович (1924—1995) — советский литератор и переводчик в третьем поколении. Псевдоним 
 Лев Жданов — псевдоним русского писателя Льва Григорьевича Гельмана (1854—1951).